Gignac peut faire référence à :

Toponyme 

 Gignac (Hérault), dans le département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Gignac (Lot), dans le  département du Lot, en région Occitanie ;
 Gignac (Vaucluse), dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Gignac-la-Nerthe, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Patronyme 

 André-Pierre Gignac (né en 1985), joueur de football français ;
 Clément Gignac (né en 1955), économiste et homme politique québécois ;
 Fernand Gignac (1934-2006), chanteur et comédien québécois ;
 Marie Gignac, comédienne québécoise.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme